Zwrotnica – czasopismo artystyczno-literackie okresu międzywojennego
 zwrotnica (Legousia) – rodzaj roślin z rodziny dzwonkowatych

Technika 
 zwrotnica antenowa – urządzenie doprowadzające sygnał z anten
 zwrotnica elektryczna –  filtr elektroniczny wykorzystywany do rozdzielania sygnałów
 zwrotnica głośnikowa – filtr dzielący sygnały w zestawach głośnikowych
 zwrotnica torowa – element toru pozwalający na przekierowanie pojazdu szynowego
 zwrotnica – element układu kierowniczego